

Geografia

 Welton – villaggio e parrocchia civile in Inghilterra nell'East Riding of Yorkshire
 Welton – villaggio e parrocchia civile in Inghilterra nel Lincolnshire
 Welton – villaggio e parrocchia civile in Inghilterra nel Northamptonshire

 Welton – comune dell'Iowa

Altro 
 Wélton (Wélton Araújo Melo, n. 1975) – calciatore brasiliano
 Welton  (Welton Felipe Paraguá de Melo, n. 1997) – calciatore brasiliano